Avversario – figura della narratologia
 Avversario – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Avversario – personaggio della serie a fumetti Fables

Pagine correlate 
 L'avversario